Pycnopleiospora är ett släkte av svampar. Pycnopleiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnopleiospora